Le Tableau d'Honneur de la DDR-Oberliga vous propose un résumé statistique de toutes les participations à cette ligue appelée DDR-Oberliga , qui fut la plus haute division du football est-allemande entre 1949 et 1991.

Le tableau ci-dessous se base sur le principe de la victoire à 2 points pour toute la période et ne prend pas en compte le "tour de transition" (en Allemand: Übergangsrunde) joué à l'automne 1955. 

Bien que le Berliner FC Dynamo détient le record de 10 titres nationaux, le Tableau d'Honneur est mené par le FC Carl Zeiss Jena. Au total, 44 clubs différents participèrent à la DDR-Oberliga.

Le tableau ci-dessous vous propose dans la colonne la plus à gauche, la dernière appellation sous laquelle ce club participa à la DDR-Oberliga, se trouve ensuite renseignée(s) la (ou les autres dénominations) de cette entité. Les éventuels autres noms portés par un club AVANT la Seconde Guerre mondiale ou APRES leur retour au sein de la DFB ne sont pas indiqués pour éviter une surcharge inutile et faciliter la lecture.

Tableau d'Honneur

Articles connexes 
 Histoire du football allemand
 Football en RDA
 Équipe d'Allemagne de l'Est de football
 Fédération d'Allemagne de l'Est de football (DFV)
 Championnat de RDA de football
 Championnat de RDA de football D2
 Championnat de RDA de football D3
 Coupe de RDA de football
 Gestion des clubs sportifs en RDA
 Histoire de l'Allemagne depuis 1945
 République démocratique allemande

Notes et références 

 Website de la NOFV: DDR-Fussball
 Hanns Leske (2007): Enzyklopädie des DDR-Fußballs - Auflage=1, Verlag=Die Werkstatt, Göttingen .
 Michael Horn, Gottfried Weise (2004): Das große Lexikon des DDR-Fußballs - Auflage=1, Verlag=Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag GmbH, Ort=Berlin, .
 Andreas Baingo, Michael Horn (2003): Die Geschichte der DDR-Oberliga - Auflage=1,Verlag=Die Werkstatt, Göttingen, .
 Archives des ligues allemandes depuis 1903
 Base de données du football allemand
 Site de la Fédération allemande de football

Liens externes 
 Website de la NOFV: DDR-Fussball
 Archives des ligues allemandes depuis 1903
 Base de données du football allemand
 Site de la Fédération allemande de football

Sport en République démocratique allemande